Hoti (pleme), indijansko pleme
 Hoti (Gegi), gegijsko pleme
 Hoti (Plav, Crna Gora), naselje u općini Plav, Crna Gora